Силовые линии — кривые, касательные к которым в любой точке сонаправлены с вектором поля; графическое средство для представления векторных полей (например, силовые линии электрического поля направлены от «+» к «-» и перпендикулярны к эквипотенциалям).
Метод силовых линий в механике твёрдого деформируемого тела

См. также 
 Линия тока
 Изолиния